Муниципальное образование Никольское — сельское поселение в составе Устюженского района Вологодской области.
Центр — деревня Никола, расположенная в 36 км южнее районного центра.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на севере с Никифоровским и Залесским сельскими поселениями,
 на востоке и юге с Тверской областью,
 на западе с Новгородской областью.

По территории сельского поселения протекают реки Кать и её приток Белая, река Ястребиха (бассейн Кати); Звана и её притоки Денисовка и Бережок.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Устюженского района входили:
 Никольский сельсовет (ОКАТО 19 250 832, 20 населённых пунктов),
 Дубровский сельсовет (ОКАТО 19 250 804, 11 населённых пунктов).

1 января 2006 года в составе Устюженского района были образованы
 Никольское сельское поселение с центром Никола, в которое вошёл Никольский сельсовет,
 Дубровское сельское поселение с центром Расторопово, в которое вошёл Дубровский сельсовет.

9 апреля 2009 года Никольское и Дубровское сельские поселения были объединены в Никольское с центром в деревне Никола.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входит 29 деревень.

Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

Примечания

Ссылки 
 Никольское сельское поселение на сайте администрации Устюженского района

Муниципальные образования Устюженского района
Сельские поселения Вологодской области